Sheila steht für:
 Sheila (Film), US-amerikanischer Kriminalfilm von Herbert Ross (1973)
 Sheila (Hayden), Buch von Torey L. Hayden (1980)
 Sheila (Vorname), einen weiblichen irisch-englischen Vornamen, der dem Namen Cäcilie entspricht
 einen weiblichen Vornamen aus dem Sanskrit, verbreitet in Indien und bekannt aus Geschichten aus Tausendundeiner Nacht

Sonstiges:
 Sheila Cove, Bucht von Laurie Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis
 Lake Sheila, See in Neuseeland

Siehe auch:
 Schaila
 Shelagh